Sportsklubben Brann is een voetbalvereniging uit Bergen in Noorwegen. De club heeft een lange geschiedenis in de Eliteserien. Hoewel de ploeg slechts driemaal landskampioen is geworden, behoren de rood-witten tot de meest succesvolle clubs in Noorwegen.

Geschiedenis
Het landskampioenschap werd behaald in 1962, in 1963 en in 2007. Daarnaast won de ploeg zesmaal de Noorse beker, voor het laatst in 2004. Ondanks dat, degradeerde de club in 2014 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Rikard Norling naar de 1. divisjon: Brann eindigde als veertiende en kon in de play-offs Mjøndalen over twee wedstrijden niet verslaan (1-1, 3-0). Laatstgenoemde promoveerde. Al na één seizoen keerde de club terug op het hoogste niveau, nadat SK Brann in het seizoen 2015 als tweede was geëindigd, op negen punten achterstand van Sogndal IL.

Op Europees niveau behaalde Brann zijn grootste succes in het seizoen 1996-1997 toen de kwartfinale van de Europa Cup II werd behaald, onder meer door PSV uit te schakelen. Dat gebeurde dankzij een 2-1 thuisoverwinning door twee treffers van Mons Ivar Mjelde. In de return kwam PSV niet verder dan een gelijkspel (2-2). Voor de Noren scoorden Geir Hasund en Tore André Flo, terwijl René Eykelkamp en Boudewijn Zenden trefzeker waren voor de ploeg uit Eindhoven. In de kwartfinale was SK Brann een maatje te klein voor Liverpool FC. Op de 1-1 op eigen veld volgde een 3-0 nederlaag in Engeland door goals van Robbie Fowler (2) en Stan Collymore.

In 2021 redde Brann op de laatste speeldag nog een ticket voor promotie-/degradatiewedstrijden, nadat het lang op een directe degradatieplek stond. In de finale verloor het in een spektakelstuk van FK Jerv (4–4 n.v., 7–8 n.s.), waardoor het degradeerde naar de 1. divisjon. Brann miste twee penalty's in de reguliere speeltijd.

Erelijst 
Landskampioen
1962, 1963, 2007
Beker van Noorwegen
 Winnaar: 1923, 1925, 1972, 1976, 1982, 2004
 Finalist: 1917, 1918, 1950, 1978, 1987, 1988, 1995, 1999

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1991 || 10 || 12 || Eliteserien || 22 || 6 || 8 || 8 || 22–25 || 26 || 11.556
|-
| 1992 || 7 || 12 || Eliteserien || 22 || 4 || 12 || 6 || 26–30 || 24 || 9.762
|-
| 1993 || 7 || 12 || Eliteserien || 22 || 7 || 5 || 10 || 31–38 || 26 || 10.474
|-
| 1994 || 6 || 12 || Eliteserien || 22 || 9 || 4 || 9 || 38–46 || 31 || 9.692
|-
| 1995 || 10 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 5 || 12 || 40–50 || 32 || 8.536
|-
| 1996 || 4 || 14 || Eliteserien || 26 || 11 || 9 || 6 || 64–50 || 42 || 11.526
|-
| 1997 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 15 || 5 || 6 || 59–37 || 50 || 11.325
|-
| 1998 || 6 || 14 || Eliteserien || 26 || 9 || 8 || 9 || 44–39 || 35 || 8.976
|-
| 1999 || 3 || 14 || Eliteserien || 26 || 16 || 1 || 9 || 45–40 || 49 || 10.398
|-
| 2000 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 14 || 5 || 7 || 53–40 || 47 || 11.389
|-
| 2001 || 7 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 5 || 9 || 63–48 || 41 || 12.621
|-
| 2002 || 12 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 3 || 15 || 35–52 || 27 || 10.999
|-
| 2003 || 6 || 14 || Eliteserien || 26 || 10 || 7 || 9 || 45–47 || 37 || 12.334
|-
| 2004 || 3 || 14 || Eliteserien || 26 || 12 || 4 || 10 || 46–40 || 40 || 13.707
|-
| 2005 || 6 || 14 || Eliteserien || 26 || 10 || 7 || 9 || 43–32 || 37 || 14.701
|-
| 2006 || 2 || 14 || Eliteserien || 26 || 14 || 4 || 8 || 39–36 || 46 || 16.691
|- 
| 2007 ||bgcolor="#FFD700"| || 14 || Eliteserien || 26 || 17 || 3 || 6 || 59–39 || 54 || 17.225
|-
| 2008 || 8 || 14 || Eliteserien || 26 || 8 || 9 || 9 || 36–36 || 33 || 16.954
|-
| 2009 || 5 || 16 || Eliteserien || 30 || 12 || 8 || 10 || 51–49 || 44 || 15.931
|-
| 2010 || 13 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 10 || 12 || 48–50 || 34 || 13.744
|-
| 2011 || 4 || 16 || Eliteserien || 30 || 14 || 6 || 10 || 51–49 || 48 || 13.012
|-
| 2012 || 6 || 16 || Eliteserien || 30 || 13 || 3 || 14 || 57–50 || 42 || 12.321
|-
| 2013 || 8 || 16 || Eliteserien || 30 || 11 || 6 || 13 || 46–46 || 39 || 11.306
|-
| 2014 ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 16 || Eliteserien || 30 || 8 || 5 || 17 || 41–54 || 29 || 11.985
|-
| 2015 ||bgcolor="#00FF00"| 2 || 16 || 1. divisjon || 30 || 14 || 11 || 5 || 46–35 || 53 || 10.124
|-
| 2016 || 2 || 16 || Eliteserien || 30 || 16 || 6 || 8 || 42–27 || 54 ||  12.380 
|-
| 2017 || 5 || 16 || Eliteserien || 30 || 13 || 8 || 9 || 51–36 || 47 || 11.859
|-
| 2018 || 3 || 16 || Eliteserien || 30 || 17 || 7 || 6 || 45–31 || 58 || 10.431
|-
| 2019 || 9 || 16 || Eliteserien || 30 || 10 || 10 || 10 || 32–37 || 40 || 11.042
|-
| 2020 || 10 || 16 || Eliteserien || 30 || 9 || 9 || 12 || 40–49 || 36 || 200
|-
| 2021 ||bgcolor="#FA8072"| 14 || 16 || Eliteserien || 30 || 5 || 11 || 14 || 38–55 || 26 || 5.669
|-
| 2022 ||  || 16 || 1. divisjon || || || || || – ||  || 
|}

Kampioensteam2007 — Martin Andresen, Eirik Bakke, Ólafur Bjarnason, Ármann Björnsson, Ramiro Corrales, Bjørn Dahl, Hassan El-Fakiri, Cato Guntveit, Erlend Hanstveit, Thorstein Helstad, Erik Huseklepp, Tijan Jaiteh, Azar Karadaş, Nicolay Misje, Petter Moen, Håkon Opdal, Dan Riisnes, Kristján Sigurðsson, Joakim Sjöhage, Jan Gunnar Solli, Johan Thorbjørnsen, Knut Walde en Robbie Winters. Trainer-coach: Mons Ivar Mjelde.

Selectie 2017
sinds februari 2017

 SK Brann in Europa 

SK Brann speelt sinds 1973 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (2x)
2001/02, 2008/09
Europa League (2x)
2017/18, 2019/20Europacup II (5x)
1973/74, 1977/78, 1983/84, 1989/90, 1996/97
UEFA Cup (9x)
1976/77, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09Intertoto Cup (1x)
1999

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van SK Brann uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Alexander Olsen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van SK Brann in totaal 37 keer uit voor het Noorse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Website van Brann

 
Noorse voetbalclub
Sport in Bergen (Noorwegen)